Inglewood může být:

 Inglewood (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Inglewood (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Inglewood (Massachusetts) – vesnice v Massachusetts
 Inglewood (Ohio) – vesnice v Ohiu

Externí odkazy